Те́рвете (устар. Тервет; , ) или Тя́рвяте () — река в Латвии и Литве. В Латвии течёт по территории Добельского и Елгавского краёв, в Литве — по территории Акмянского и Ионишкского районов. Левый приток нижнего течения Свете.

Длина — 68 км (по другим данным — 69 км). Начинается в полях на границе Круопяйского староства и Укрской волости, к югу от населённого пункта Укри. Течёт по Земгальской равнине, преимущественно на северо-восток. Устье Тервете находится на высоте 0,7 м над уровнем моря, в 12 км по левому берегу реки Свете, на территории Ливберзской волости, около западной окраины города Елгава. Уклон — 1,1 м/км, падение — 74 м. Площадь водосборного бассейна — 440 км². Объём годового стока — 0,08 км³.

Основные притоки:
 правые: Реньге, ручей Айлес, канава Эллитес, Содите, ручей Брамбергес;
 правые: Церпайне, Свепайне, Скуяйне, Эглоне.

Примечания 

Бассейн Лиелупе
Реки Елгавского края
Реки Добельского края
Реки Ионишкского района
Реки Акмянского района
Ливберзская волость
Аугсткалнская волость
Букайшская волость
Кримунская волость
Терветская волость
Укрская волость
Глудская волость
Залениекская волость
Круопяйское староство
Жагарское староство
Пограничные реки